Strotmann ist der Familienname folgender Personen:

 Angelika Strotmann (* 1956), katholische Exegetin und Professorin für Katholische Theologie an der Universität Paderborn
 Norbert Strotmann (Norbert Klemens Strotmann Hoppe MSC; * 1946), der erste Bischof des römisch-katholischen Bistums Chosica in Lima

Siehe auch:
 Strothmann